Alyssum micropetalum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum micropetalum descrita por Fisch. es el Alyssum strigosum de Banks & Sol.
Alyssum micropetalum descrita por Fisch. ex DC. es el Alyssum strigosum de Banks & Sol.
Alyssum micropetalum descrita por Fisch. & C.A.Mey. ex Hornem. es el Alyssum simplex de Rudolphi

Referencias